Берта Бекманн (, 25 января 1815 — 6 декабря 1901) — немецкий фотограф. Первая женщина, ставшая профессиональным фотографом.

Биография 
Берта Бекманн родилась в Котбусе в 1815 г. В 1839 г. она работала в Дрездене в парикмахерской. Там же в 1840 г. она познакомилась с Эдуардом Венертом, за которого вышла замуж. Эдуард познакомил её с недавно изобретённой дагерротипией и процессом печати с негативов на стеклянных пластинках, позволяющим получать любое количество отпечатков.

В 1843 г. она вместе с мужем открыла в Лейпциге фотостудию, став тем самым первой женщиной-профессиональным фотографом. После смерти Эдуарда в 1847 г. фотостудия перешла к Берте, которая управляла ею уже самостоятельно. Фотостудия специализировалась на портретной съёмке.

В 1849 г. она отправилась в США, где открыла фотостудию в Нью-Йорке. Там она получила диплом для портретной съёмки для спецслужб. Берта Бекманн сделала фотопортрет президента США Милларда Филлмора. Продав в 1851 г. нью-йоркскую студию своему брату, Берта вернулась в Лейпциг.

В 1854 г. Берта была одной из двух участников, представлявших Саксонию на Первой немецкой промышленной ярмарке () в Мюнхене. Там она кроме дагеротипов представляла отпечатки на бумаге. Эти работы находятся в Лейпцигском городском музее.

В 1866 г. Берта держала фотостудию из нескольких человек персонала, ставшую известную в городе. Среди её клиентов были Клара Шуман, Иоганнес Брамс, , Карл Гейне. Берта также занималась фотографией в стиле ню.

Берта Бекманн отошла от дел в 1883 г., умерла в 1901 г. в Лейпциге.

Примечания

Ссылки 
 http://www.dresden.de/media/pdf/gleichstellung/Strassennamen1.pdf
 https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/gruenderzeit/biografien/wehnert_beckmann_bertha.html
 http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Bertha__Wehnert-Beckmann/A/
 https://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/en/exhibitions/past-exhibitions/past-exhibitions-2016-2015/the-female-photographer/

Фотографы-портретисты
Персоналии:Лейпциг